Nigorella är ett släkte av spindlar. Nigorella ingår i familjen hoppspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppspindlar
Nigorella